Min søsters børn kan henvise til flere artikler:

 Min søsters børn - om den dansk film-serie
 Min søsters børn (film fra 1966) – dansk film fra 1966 af Annelise Reenberg
 Min søsters børn (film fra 2001) – dansk film fra 2001 af Tomas Villum Jensen

Se også 
 Min søsters børn på bryllupsrejse - dansk film fra 1967 af Annelise Reenberg
 Min søsters børn vælter byen - dansk film fra 1968 af Annelise Reenberg
 Min søsters børn når de er værst - dansk film fra 1971 af Annelise Reenberg
 Min søsters børn i sneen - dansk film fra 2002 af Tomas Villum Jensen
 Min søsters børn i Ægypten - dansk film fra 2004 af Kasper Barfoed
 Min søsters børn vælter Nordjylland - dansk film fra 2010 af Martin Miehe-Renard
 Min søsters børn alene hjemme - dansk film fra 2012 af Martin Miehe-Renard
 Min søsters børn i Afrika - dansk film fra 2013 af Martin Miehe-Renard
 Min søsters børn og guldgraverne - dansk film fra 2015 af Niels Nørløv Hansen